HNLMS Karel Doorman — ряд кораблів ВМС Нідерландів, названих на честь контр-адмірала Карела Доормана, який загинув у 1942 році під час битви в Яванському морі..

  HNLMS Karel Doorman (QH1) — колишній британський ескортний авіаносець HMS Nairana (D05) типу «Наірана». Збудований у 1943 році. Протягом 1946—1948 років перебував у складі ВМС Нідерландів. У 1948 році проданий компанії «Port Line» та переобладнаний на торгове судно «Port Victor». Зданий на злам у 1971 році.
 HNLMS Karel Doorman (R81) — колишній британський легкий авіаносець HMS Venerable (R63) типу «Колоссус». Збудований у 1945 році. У 1948—1968 роках — у складі ВМС Нідерландів. У 1968 проданий Аргентині, де отримав назву ARA Veinticinco de Mayo (V-2). Зданий на злам у 2000 році.
 HNLMS Karel Doorman (F827) — фрегат ВМС Нідерландів однойменного типу. Збудований у 1988 році. У 2005 році проданий ВМС Бельгії, де отримав назву «Leopold I». Перебуває на службі.
 HNLMS Karel Doorman (A833) — заправочно-логістичний корабель. Збудований у 2015 році. Перебуває на службі.
Назви військових кораблів Нідерландів
Багатозначні терміни